Claudio Abbado, Italiaans dirigent
Michelangelo Abbado, Italiaans violist en componist